Die Saison 1998/1999 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen dem 7. Dezember 1998 und dem 7. Februar 1999 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Gambia Ports Authority Football Club zum 4. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Mass Sosseh und NPE.

Abschlusstabelle* 

|}

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99